Joseph Dupont peut désigner :
 Joseph Dupont (1850-1930), un missionnaire français ;
 Joseph Dupont (1838-1899), un violoniste, chef d'orchestre et directeur de théâtre belge.